Yi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hana Yi
 Tong Pei Yi